Долі́дзе — грузинське прізвище.

 Долідзе Віктор Ісидорович (1890 — 1933) — радянський, грузинський і осетинський композитор.
 Долідзе Сіко Віссаріонович (1903 — 1983) — радянський і грузинський кінорежисер, сценарист. Народний артист СРСР (1965). 
 Долідзе Кеті Семенівна (* 1945 )— радянський і грузинський кінорежисер, сценарист, актриса. 

Грузинські прізвища